Roman Sanguszko ist der Name folgender Personen:

 Roman Sanguszko (Feldherr) (1537–1571), polnisch-litauischer Fürst und Feldherr 
 Roman Damian Sanguszko (1832–1917), polnischer Fürst und Sammler 
 Roman Stanisław Sanguszko (Roman Stanisław Adam Sanguszko; 1800–1881), polnischer Fürst, Offizier und Mäzen 
 Roman Władysław Sanguszko (Roman Władysław Stanisław Andrzej Sanguszko; 1901–1984), polnischer Fürst, Offizier und Philanthrop